Clancy steht für:

 Clancy (Montana), Ort im Jefferson County

Clancy ist der Familienname folgender Personen:
 Abbey Clancy (* 1986), britische Fernsehmoderatorin und Model 
 Carl Stearns Clancy (1890–1971), US-amerikanischer Autor, Regisseur, Filmproduzent und Abenteurer
 Donald D. Clancy (1921–2007), US-amerikanischer Politiker
 Ed Clancy (* 1985), englischer Radrennfahrer
 Edward Bede Clancy (1923–2014), australischer Erzbischof von Sydney und Kardinal
 George Clancy (* 1977), irischer Rugby-Union-Schiedsrichter
 Gil Clancy (1922–2011), US-amerikanischer Boxtrainer und -kommentator

 King Clancy (1903–1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Michael Clancy (1949–2010), Gouverneur von St. Helena
 Robert H. Clancy (1882–1962), US-amerikanischer Politiker
 Stu Clancy (1906–1965), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Taliqua Clancy (* 1992), australische Beachvolleyballspielerin
 Terry Clancy (* 1943), kanadischer Eishockeyspieler
 Tim Clancy (* 1984), irischer Fußballspieler
 Tom Clancy (Sänger) (1923 oder 1924 – 1990), irischer Sänger und Schauspieler
 Tom Clancy (1947–2013), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Clancey